Peñarroya puede referirse a:

 Pico de Peñarroya, una montaña del Sistema Ibérico;
 Peñarroya-Pueblonuevo, una localidad de la provincia española de Córdoba;
 Peñarroya de Tastavins, un municipio turolense;
 Castillo de Peñarroya, en Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real.
 Castillo de Peñarroya o de Sumacárcel, en la provincia de Valencia.
 Peñarroya, antigua compañía minera;
 José Peñarroya, un historietista español;
 Joan Peñarroya, un jugador de baloncesto español.